

Населені пункти та їхні частини
 Млинек — село в гміні Конецьк Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Млинек — село в гміні Ґідле Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Млинек — село в гміні Уязд Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Млинек — село в гміні Жарнув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Млинек — село в гміні Почесна Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Млинек — село в гміні Броди Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Млинек — село в гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства
 Млинек — село в гміні Осек-Мали Кольського повіту Великопольського воєводства
 Млинек — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Млинек — частина міста Кенти в Освенцимському повіті Малопольського воєводства
 Млинек — частина міста Риманів у Кросненському повіті Підкарпатського воєводства
 Млинек — частина міста Лази в Заверцянському повіті Сілезького воєводства
 Млинек — частина села Міхалувек у гміні Стрикув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Млинек — частина села Ґродзисько в гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Млинек — частина села Скшинно в гміні Острувек Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Млинек — частина села Лютутув у гміні Лютутув Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Млинек — частина села Букув у гміні Моґіляни Краківського повіту Малопольського воєводства
 Млинек — частина села Тужа в гміні Жепенник-Стшижевський Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Млинек — частина села Єлова в гміні Лубняни Опольського повіту Опольського воєводства
 Млинек — частина села Кобиляни в гміні Хоркувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Млинек — частина села Одриконь (Оджиконь) у гміні Вояшувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Млинек — частина села Куково в гміні Барглув-Косьцельни Августівського повіту Підляського воєводства
 Млинек — частина села Кчево в гміні Пшодково Картузького повіту Поморського воєводства
 Млинек — частина села Вулька-Олудзька в гміні Щекоцини Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Млинек — частина села Віновно в гміні Козеґлови Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Млинек — частина села Зброюв у гміні Бліжин Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Млинек — частина села Кольонія-Заґаюв у гміні Солець-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Млинек — частина села Сорбін у гміні Бліжин Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Млинек — частина села Венґлешин у гміні Окса Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Млинек — частина села Одровонжек у гміні Бліжин Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Млинек — частина села Яроткі в гміні Островіте Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Млинек — частина села Ґурниця в гміні Тшцянка Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Млинек — колонія в гміні Пешхниця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Млинек — осада в гміні Крушина Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Млинек — осада в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Млинек — лісова осада в гміні Бруси Хойницького повіту Поморського воєводства
 Млинек — лісова осада в гміні Вжесня Вжесінського повіту Великопольського воєводства

Примітки